Winona ist der Name mehrerer

Orte in Kanada:
 Winona (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Winona (Arizona), eine kleine Stadt im Coconino County bei Flagstaff, bekannt durch das Lied Route 66
 Winona (Arkansas), im Lee County
 Winona (Idaho), im Idaho County
 Winona (Indiana), im Starke County
 Winona (Kansas), im Logan County
 Winona (Louisiana), im Winn Parish – nicht mehr existent
 Winona (Michigan), im Houghton County
 Winona (Minnesota), im Winona County
 Winona (Mississippi), im Montgomery County
 Winona (Missouri), im Shannon County
 Winona (New Hampshire), im Belknap County
 Winona (New York), im Jefferson County
 Winona (Ohio), im Columbiana County
 Winona (Abbeville County, South Carolina)
 Winona (Florence County, South Carolina)
 Winona (Putnam County, Tennessee)
 Winona (Scott County, Tennessee)
 Winona (Texas), im Smith County
 Winona (Virginia), im Norfolk (city) County
 Winona (Washington), im Whitman County
 Winona (West Virginia), im Fayette County
 Winona Lake, im Kosciusko County, Indiana
 Winona Lakes, im Monroe County, Pennsylvania
 Winona Park, im Ware County, Georgia

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Winona (Winona, Arizona), NRHP-ID: 66000177
 Winona (Norfolk, Virginia), NRHP-ID: 01000702
 Winona (Bridgetown, Virginia), NRHP-ID: 69000264

als Vorname:
 Winona (Vorname)

als Familienname:
 Kim Winona (1930–1978), US-amerikanische Schauspielerin

als Teil von Firmierungen:
 New Winona Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Wynonna
 Wenona